RWF est un sigle, qui signifie :
 Rassemblement Wallonie France

RWF est un code, qui signifie :
 franc, la monnaie du Rwanda, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)